Mecz o Superpuchar Europy 2002 został rozegrany 30 sierpnia 2002 roku na Stadionie Ludwika II w Monako pomiędzy Realem Madryt, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2001/2002 oraz Feyenoordem, triumfatorem Pucharu UEFA 2001/2002. Real wygrał mecz 3:1, tym samym zdobywając Superpuchar Europy po raz pierwszy w historii klubu.

Droga do meczu

Feyenoord

Real Madryt

Szczegóły meczu 

Spotkanie finałowe odbyło się 30 sierpnia 2002 na Stadionie Ludwika II w Monako. Frekwencja na stadionie wyniosła 18 284 widzów. Mecz sędziował Hugh Dallas ze Szkocji. Mecz zakończył się zwycięstwem Realu Madryt 3:1. Bramkę dla Realu strzelili Paauwe w 15. minucie (sam.), Roberto Carlos w 21. minucie oraz Guti w 60. minucie. Bramkę dla Feyenoordu zdobył Pierre van Hooijdonk w 56. minucie.

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2001/2002)
 Puchar UEFA (2001/2002)

Bibliografia 
 RSSSF

2002 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
2002 w Europie